Chiappella ima više značenja:
 Chiappella, Alessandria
 Chiappella, Savona